Slovo PSX může znamenat:

 PlayStation – herní konzole, někdy bývá označována jako PSX
 PSX (konzole) – zařízení, které v sobě integruje jak DVD rekordér, tak konzoli PlayStation 2